Ambridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ambridge (Pennsylvania), im Beaver County
 Ambridge (Wisconsin), im Douglas County
 Ambridge Heights, Beaver County, Pennsylvania

Sonstiges:
 der Name eines fiktiven Orts in der gleichfalls erfundenen englischen Grafschaft Borsetshire, in dem die BBC-Hörspielreihe The Archers spielt. 
 Ambridge Park, Park im Beaver County, Pennsylvania